Franciaország
Conflans-sur-Anille, település Franciaországban, Sarthe megyében
Conflans-en-Jarnisy, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Conflans-sur-Lanterne, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Conflans-sur-Loing, település Franciaországban, Loiret megyében
Conflans-Sainte-Honorine, település Franciaországban, Yvelines megyében
Conflans-sur-Seine, település Franciaországban, Marne megyében